Blau peut désigner :
 Bleu en allemand ;

Patronyme 

 Félix-Antoine Blau (1754-1798), théologien, prêtre catholique, révolutionnaire et homme politique allemand ;
 Édouard Blau (1836-1906), librettiste et auteur dramatique français ;
 Marietta Blau (1894-1970), physicienne autrichienne ;
  (1921-2000), écrivain américain ;
 Peter Blau (1918-2002), sociologue américain d'origine autrichienne ;
 Yehoshua Blau (1919-2020), linguiste israélien, arabisant et hébraïsant ;
 Ruth Blau (1920-2000), activiste juive ;
 Freda Meissner-Blau (1927-2015), personnalité politique autrichienne, considérée comme une figure de proue du mouvement écologiste autrichien.
 Lucien Blau (1953-), enseignant et un historien luxembourgeois ;
 Joyce Blau (1932-), linguiste, spécialiste de la langue et de la littérature kurde.

Topononyme

 Blau, rivière française de l’Aude en région Languedoc-Roussillon ;
 Blau, rivière d'Allemagne.

Divers 
 Blaues Wunder, un pont allemand.

Voir aussi 
 
Patronyme austro-bavarois
Patronyme lorrain
Homonymie d'hydronyme